Emil Krause kan syfta på bland andra:

* Emil Krause (1840–1916), tysk musiker
 Emil Krause (1870–1943), tysk politiker
 Emil Krause (1871–1945), dansk konstnär